Ville du Bois bezeichnet folgende Ortschaften:

 La Ville-du-Bois im Département Essonne, Frankreich
 Fiaugères (frz. Ville du Bois) im Kanton Freiburg, Schweiz